Gromada peut désigner :

Administration 
 Gromada est une ancienne unité de base du découpage administratif de la Pologne.

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin :
 Gromada, un village dans le powiat de Biłgoraj ;
 Gromada, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski.

Informatique 
 Gromada, un jeu vidéo édité par Bethesda Softworks.

Voir aussi 
 , en Ukraine.

Homonymie de toponyme